Крен:

 Крен — поворот объекта (судна, самолёта, фундамента) вокруг его продольной оси.
 Крен, Владимир (1903—1948) — югославский и хорватский военачальник, главнокомандующий ВВС Независимого государства Хорватия.
 Крен, Пауло Андре (род. 1983) — бразильский футболист, защитник.